Я тут () — бразильський комедійний мюзикл 1949 року, режисер Жозе Кажадо Фільо.
 Я тут () — індійський бойовик 2004 року, режисер В. Н. Адітья.
 Я тут () — американський короткометражний фантастичний фільм 2010 року, режисер Спайк Джонз.
 Я тут () — британська короткометражна драма 2014 року, режисер Девід Холмс.
 Я тут () — латвійська драма 2016 року, режисер Ренарс Вімбо. «Кришталевий ведмідь» Берлінського кінофестивалю.